Fritz Pendl ist der Name folgender Personen:

* Fritz Pendl (Mediziner, 1870) (auch Bedřich Pendl; 1870–1952), österreichischer Chirurg 
 Fritz Pendl (Mediziner, 1902) (1902–??), Internist